Пелагиа́да — село в Шпаковском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
По сведениям А. И. Твалчрелидзе, дошедшее до него народное предание так объясняло происхождение топонима Пелагиада: «у одного из заведывавших переселенческим делом на Северном Кавказе были дети: сын Михаил и дочери Надежда и Пелагея; в память их он три смежных села назвал Михайловским, Надеждинским и Пелагиадским».

Другие варианты наименования: Пелагиадское, Палагиада, Пелагеевка, Сибирка.

География 
Расстояние до краевого центра: 20 км.

Расстояние до районного центра: 9 км.

Пелагиада расположена в долине реки Чла. Село вытянулось по течению реки, текущей здесь с юга на север. Села расположено на высоте 300 метров над уровнем моря. С запада и востока над селом возвышается холмы высотой около 100 метров относительно села. В черте села есть несколько прудов.

История 
Село основано в 1783 году в верховье реки Ташлы переселенцами из Курской и Тамбовской губерний (в некоторых других источниках датой основания указаны 1784 и 1794 годы). В списке на 1840 год упоминается с отсёлком Дубовским. В архивных документах указывается, что деревня Дубовка с близлежащими Казинскими хуторами отделена от села Пелагиады весной 1840 года особым сельским обществом. Земля для «вновь открытого селения Дубовки» отмежевана весной 1841 г.

Во второй половине 1890-х годов в селе имелось 546 дворов, столько же домов, деревянная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1797 году. По окладным листам в Пелагиаде числилось 1293 «ревизских души», а по посемейным спискам — 3953 «наличных души»; иногородних проживало 272 человека.

В 1918 году на Ставрополье начался процесс коллективизации, не получивший достаточного развития из-за гражданской войны. После окончательного установления советской власти в регионе стали создаваться коммуны и артели, организуемые бывшими красноармейцами. В 1923 году в Пелагиаде была образована кустарная промышленная артель «Красный Мельник».

По состоянию на 1925 год село Пелагиада являлось центром Пелагиадского сельсовета Московского района Ставропольского округа Северо-Кавказского края (с 1937 года — Орджоникидзевский край, с 1943 года — Ставропольский край). Согласно «Списку населённых мест Северо-Кавказского края» на 1925 год, село состояло из 1241 двора, где проживало 6297 человек (2980 мужчин и 3317 женщин). В Пелагиаде имелись 3 партийные организации, 3 начальные школы, 2 библиотеки (избы-читальни), детский дом, 37 мелких промышленных предприятий (включая 9 кузниц, 26 мельниц и 2 маслобойни), а также 2 ссыпных пункта.

30 января 1930 года Софиевскому сельсовету был передан хутор Хлебороб из Пелагиадского сельсовета Изобильно-Тищенского района.

До 16 марта 2020 года село было административным центром упразднённого Пелагиадского сельсовета.

Население 

 Гендерный состав
По данным переписи 1926 года 3094 мужчины и 3460 женщин.

По итогам переписи населения 2010 года проживали 3188 мужчин (46,79 %) и 3626 женщин (53,21 %).

 Национальный состав
По данным переписи 1926 года - 6426 русских.

По данным переписи 2002 года, 92 % населения — русские.

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
 Культурно-спортивный комплекс
 Трасса для мотокросса
 Карьер «Михайловское»
 Аэродром ZD29 Пелагиада
 Участковая больница
 Общественное открытое кладбище площадью 120000 м² и общественное закрытое площадью 150 м².

Образование 
 Детский сад № 5
 Детский сад № 19. Открыт 10 сентября 1960 года как детский сад «Пелагиадского карьероуправления»
 Детский сад № 32
 Средняя общеобразовательная школа № 6
 Средняя общеобразовательная школа № 7
 Детская музыкальная школа

Русская православная церковь 

 Церковь во имя Покрова Божьей Матери. Здание деревянное с такой же колокольней, окрашено масляной краской. Построена в 1797 году тщанием прихожан. 
 Церковь Успения Святой Богородицы. Строилась с 1889 по 1895 год на средства прихожан. Здание деревянное, окрашенное масляной краской. Звонница размещена над воротами ограды. Сгорела в 2003 году, восстановлена и освящена в 2009 году.

Люди, связанные с селом 
 Кащаев Михаил Яковлевич (1916-) - участник Вели-кой Отечественной войны 1941-1945 гг., кавалер ордена Славы III степени
 Раиса Васильевна Котова (1939 — 2019) — советская и российская оперная певица, закончила Пелагиадскую среднюю школу №3 в 1956 году. В селе Пелагиада захоронен прах певицы.
 Николай Николаевич Планидин (1916  — 1996), участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., кавалер ордена Красной Звезды.

Памятники 
 Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 1918—1920, 1942, 1967 года

Памятники археологии 
 Археологический комплекс «Лесные ключи». 9-13 вв. н. э.
 Могильник. 9-13 вв. н. э.
 Городище. 9-13 вв.
 Башня. 9-13 вв.
 Укрепление «Шпиль». 9-13 вв.
 Земляное круглое укрепление. 9-13 вв.
 Земляное укрепление. 9-13 вв.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт администрации муниципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 
 

Населённые пункты Шпаковского района